Vuge (Oriolidae), vrsta ptica pjevica iz reda vrapčarki (Passeriformes)
 Euroazijska zlatna vuga, ptica pjevica iz porodice vuga (Oriolidae)
 Folklorna družina Vuga, ženski vokalni ansambl iz Karlovca
 Etno udruga Vuge, etno-sastav iz Zagreba
 Zlatna vuga, povijesni roman Višnje Stahuljak